{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Locatie ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (81201) - || 2000 FL6 || 25 maart 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (81202) - || 2000 FV8 || 29 maart 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (81203) Polynesia || 2000 FQ10 || 23 maart 2000 || Punaauia || J.-C. Pelle
|-
| (81204) - || 2000 FV10 || 30 maart 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (81205) - || 2000 FW10 || 30 maart 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (81206) - || 2000 FB11 || 30 maart 2000 || Višnjan Observatory || K. Korlević
|-
| (81207) - || 2000 FD15 || 29 maart 2000 || Kvistaberg || Uppsala-DLR Asteroid Survey
|-
| (81208) - || 2000 FO15 || 28 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (81209) - || 2000 FQ15 || 28 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (81210) - || 2000 FT16 || 28 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (81211) - || 2000 FX16 || 28 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (81212) - || 2000 FD18 || 29 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (81213) - || 2000 FJ18 || 29 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (81214) - || 2000 FL18 || 29 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (81215) - || 2000 FM18 || 29 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (81216) - || 2000 FQ18 || 29 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (81217) - || 2000 FQ19 || 29 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (81218) - || 2000 FC20 || 29 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (81219) - || 2000 FU20 || 29 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (81220) - || 2000 FO21 || 29 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (81221) - || 2000 FY21 || 29 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (81222) - || 2000 FE22 || 29 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (81223) - || 2000 FP23 || 29 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (81224) - || 2000 FV23 || 29 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (81225) - || 2000 FE24 || 29 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (81226) - || 2000 FF24 || 29 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (81227) - || 2000 FK24 || 29 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (81228) - || 2000 FG25 || 26 maart 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (81229) - || 2000 FF26 || 27 maart 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (81230) - || 2000 FN26 || 27 maart 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (81231) - || 2000 FV26 || 27 maart 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (81232) - || 2000 FW26 || 27 maart 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (81233) - || 2000 FX26 || 27 maart 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (81234) - || 2000 FD27 || 27 maart 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (81235) - || 2000 FM27 || 27 maart 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (81236) - || 2000 FZ27 || 27 maart 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (81237) - || 2000 FD28 || 27 maart 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (81238) - || 2000 FN28 || 27 maart 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (81239) - || 2000 FR28 || 27 maart 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (81240) - || 2000 FO29 || 27 maart 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (81241) - || 2000 FW29 || 27 maart 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (81242) - || 2000 FB30 || 27 maart 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (81243) - || 2000 FJ31 || 28 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (81244) - || 2000 FC33 || 29 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (81245) - || 2000 FU33 || 29 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (81246) - || 2000 FH34 || 29 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (81247) - || 2000 FR34 || 29 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (81248) - || 2000 FU34 || 29 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (81249) - || 2000 FV34 || 29 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (81250) - || 2000 FX34 || 29 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (81251) - || 2000 FC35 || 29 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (81252) - || 2000 FG35 || 29 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (81253) - || 2000 FN35 || 29 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (81254) - || 2000 FR35 || 29 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (81255) - || 2000 FT35 || 29 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (81256) - || 2000 FM36 || 29 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (81257) - || 2000 FQ36 || 29 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (81258) - || 2000 FD38 || 29 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (81259) - || 2000 FS38 || 29 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (81260) - || 2000 FJ41 || 29 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (81261) - || 2000 FP43 || 29 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (81262) - || 2000 FW43 || 29 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (81263) - || 2000 FZ43 || 29 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (81264) - || 2000 FF45 || 29 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (81265) - || 2000 FH45 || 29 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (81266) - || 2000 FT45 || 29 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (81267) - || 2000 FA46 || 29 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (81268) - || 2000 FY47 || 29 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (81269) - || 2000 FK48 || 29 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (81270) - || 2000 FN48 || 29 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (81271) - || 2000 FS48 || 30 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (81272) - || 2000 FA49 || 30 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (81273) - || 2000 FA50 || 30 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (81274) - || 2000 FA51 || 29 maart 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (81275) - || 2000 FC53 || 30 maart 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (81276) - || 2000 FC54 || 27 maart 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (81277) - || 2000 FZ55 || 29 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (81278) - || 2000 FK56 || 29 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (81279) - || 2000 FU56 || 29 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (81280) - || 2000 FK57 || 29 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (81281) - || 2000 FP58 || 26 maart 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (81282) - || 2000 FC59 || 28 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (81283) - || 2000 FF59 || 29 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (81284) - || 2000 FK59 || 29 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (81285) - || 2000 FT59 || 29 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (81286) - || 2000 FE61 || 29 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (81287) - || 2000 FG62 || 26 maart 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (81288) - || 2000 FP63 || 29 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (81289) - || 2000 FC65 || 26 maart 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (81290) - || 2000 FM69 || 27 maart 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (81291) - || 2000 FA70 || 27 maart 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (81292) - || 2000 FQ71 || 26 maart 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (81293) - || 2000 FR72 || 25 maart 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (81294) - || 2000 GM || 2 april 2000 || Prescott || P. G. Comba
|-
| (81295) - || 2000 GU || 2 april 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (81296) - || 2000 GJ1 || 2 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (81297) - || 2000 GR1 || 4 april 2000 || Prescott || P. G. Comba
|-
| (81298) - || 2000 GW1 || 4 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (81299) - || 2000 GP2 || 2 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (81300) - || 2000 GW2 || 3 april 2000 || Socorro || LINEAR|}

Planetoïdenlijsten